27. Mistrovství světa v alpském lyžování se konalo v roce 1982 v rakouském Schladmingu.

Medailisté

Muži

Ženy

Přehled medailí 

1982
Sportovní události v Rakousku
Lyžování v Rakousku
Lyžování v roce 1982
Sport v Rakousku v roce 1982
Schladming